Basileia-Cidade (cantão), Suíça
 Bahamas (código ISO 3166-1)
 Língua bósnia (código ISO 639)
 Código postal de Bristol, Inglaterra
 Busca e salvamento (robótica), uma competição que se realiza a nível internacional no evento RoboCup Junior e em Portugal no evento Festival Nacional de Robótica
 Banco Santander (Portugal)

Desambiguações de siglas